Niemcy:
 Oranienbaum – dzielnica Oranienbaum-Wörlitz
 Oranienbaum – pałac

Rosja:
 Oranienbaum – zespół pałacowy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Łomonosow